Unter Sophienkathedrale versteht man:

 Sophienkathedrale (Almaty)
 Sophienkathedrale (Harbin)
 Sophienkathedrale (Kiew)
 Sophienkathedrale (Nowgorod)
 Sophienkathedrale (Sankt Petersburg)